Серков, Иван:
 Серков, Иван Иванович (1919—1976) — Герой Советского Союза.
 Серков, Иван Киреевич (1929—1998) — советский детский писатель, поэт, сценарист и редактор, журналист.